In Case You Didn't Know je druhé album Ollyho Murse vydané 25. listopadu 2011.

Seznam skladeb 
 Heart Skips a Beat
 Oh My Goodness
 Dance with Me Tonight
 I've Tried Everything
 This Song Is About You
 In Case You Didn't Know
 Tell the World
 I'm OK
 Just Smile
 On My Cloud
 I Don't Love You Too
 Anywhere Else
 I Need You Now
 Army of Two

Alba v angličtině
Alba z roku 2011